Первая лига Белоруссии по футболу 2010 года — 20-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги. В турнире принимают участие 16 команд из 15 городов. Турнир прошёл в 2 круга. Победителем стал футбольный клуб «Гомель».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу:
 «Минск» (1-е место в Первой лиге сезона 2009)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2009:
 «Руденск» (1-е место во Второй лиге сезона 2009)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2009:
 «Спартак (Шклов)» (14-е место в Первой лиге сезона 2009)

Клубы-участники 

</center>

Положение 

* Примечание. См. Чемпионат Белоруссии по футболу 2010#Таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Представительство по регионам

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси на сайте football.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Белоруссии в 2010 году